Рейн-Неккар () — район в Германии. Центр района — город Гейдельберг.

Район входит в землю Баден-Вюртемберг. Подчинён административному округу Карлсруэ. Занимает площадь 1061,72 км². Население — 533 641 чел. Плотность населения — 503 человека/км².
Официальный код района — 08 2 26.

Район подразделяется на 54 общины.

Города и общины

Население

См. также 
 Регион Рейн-Неккар

Ссылки 

 www.rhein-neckar-kreis.de Официальная страница

Районы Баден-Вюртемберга